La competizione della categoria pesi medi (fino a 72,6 kg) di pugilato ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne dal 21 al 24 agosto 1924 al Vélodrome d'hiver di Parigi.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 06